São João signifie « Saint-Jean » en portugais ; c’est un toponyme porté par de nombreuses municipalités au Brésil et au Portugal.

São João est une municipalité du Paraná
 São João est une municipalité de l'État du Pernambouc
 São João est un quartier de la ville de Santa Maria (Rio Grande do Sul)
 São João do Jaguaribe est une municipalité de l'État du Ceará
 São João d'Aliança est une municipalité de l'État du Goiás
 São João da Paraúna est une municipalité de l'État du Goiás
 São João do Carú est une municipalité de l'État du Maranhão
 São João do Paraíso est une municipalité de l'État du Maranhão
 São João do Soter est une municipalité de l'État du Maranhão
 São João dos Patos est une municipalité de l'État du Maranhão
 São João da Lagoa est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São João da Mata est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São João da Ponte est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São João das Missões est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São João del Rei est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São João do Manhuaçu est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São João do Manteninha est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São João do Oriente est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São João do Pacuí est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São João do Paraíso est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São João Evangelista est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São João Nepomuceno est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São João da Ponta est une municipalité de l'État du Pará
 São João de Pirabas est une municipalité de l'État du Pará
 São João do Araguaia est une municipalité de l'État du Pará
 São João do Rio do Peixe est une municipalité de l'État de la Paraïba
 São João do Cariri est une municipalité de l'État de la Paraíba
 São João do Tigre est une municipalité de l'État de la Paraíba
 São João Canabrava est une municipalité de l'État du Piauí
 São João Fronteira est une municipalité de l'État du Piauí
 São João da Serra est une municipalité de l'État du Piauí
 São João da Varjota est une municipalité de l'État du Piauí
 São João do Arraial est une municipalité de l'État du Piauí
 São João do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí
 São João do Caiuá est une municipalité de l'État du Paraná
 São João do Ivaí est une municipalité de l'État du Paraná
 São João do Triunfo est une municipalité de l'État du Paraná
 São João da Barra est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro
 São João de Meriti est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro
 São João do Sabugi est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
 São João da Baliza est une municipalité de l'État du Roraima
 São João da Urtiga est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São João do Polêsine est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São João do Oeste est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 São João do Itaperiú est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 São João do Sul est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 São João da Boa Vista est une municipalité de l'São Paulo
 São João das Duas Pontes est une municipalité de l'État de São Paulo
 São João de Iracema est une municipalité de l'État de São Paulo
 São João do Pau d'Alho est une municipalité de l'État de São Paulo

 São João est un quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul

Portugal 
 São João, freguesia de Lisbonne.
 São João de Brito, freguesia de Lisbonne.
 São João de Deus, freguesia de Lisbonne. 
 São João da Madeira, municipalité du district d'Aveiro.

Sao Tomé-et-Principe 
 São João dos Angolares
 São João (Lembá)
 São João (Principe)

Autres langues 

 En français :  et  ;  et Saint Jean-Baptiste pour les personnages éponymes

Voir aussi 
 .
 .
 
Sao Joao